Ахма́това — фамилия. Известные носительницы:

 Ахматова, Анна Андреевна (настоящая фамилия Горенко; 1889—1966) — русская поэтесса, переводчик и литературовед.
 Ахматова, Елизавета Николаевна (1820—1904) — русская писательница и переводчица.
 Ахматова, Раиса Солтамурадовна (1928—1992) — чеченская поэтесса. (3067) Ахматова

 См. также 
 Ахматов
 Ахматовка
 Ахматово
 Ахматовы